Muzquiz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Múzquiz, kommun, Coahuila, 
 Melchor Múzquiz, Coahuila, Coahuila,